Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 831 dans le monde.

 RS-831 au Brésil
 Route nationale 831 en France
 Autoroute A831 (projet abandonné) en France